Harden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie South Yorkshire, w Barnsley
 Harden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Midlands, w Walsall
 Harden – miejscowość w Anglii, w hrabstwie West Yorkshire